USA
Blue Jay (Kalifornia)
Blue Jay (Nyugat-Virginia)
Blue Jay (Ohio)
Blue Jay (Pennsylvania)